100 најбољих домаћих песама назив је топ-листе 100 најбољих југословенских песама коју је 2006. године сачинио Радио Б92. Слушаоци радија имали су потпуну слободу у предлагању и рангирању песама. Целокупна листа представљена је на таласима поменутог радија 5. новембра 2006. године, у термину од 11:00 до 23:00.

Листа

Статистика

Извођачи са највише песама на листи

Број изабраних песама по деценијама

Број изабраних песама по државама чланицама СФРЈ

Види још 
 -{Rock express}- 100 најбољих песама свих времена југословенске рок музике
 ПГП на 202
 -{YU 100}-: најбољи албуми југословенске рок и поп музике
 100 најбољих југословенских албума од 1955. до 2015. по избору часописа Ролинг стоун

Референце

Спољашње везе 
 Б92 - Култура - 17 година без Милана Младеновића
 Б92 - Култура - Интервју Иван Феце Фирчи

Музичке топ-листе
Музичка сцена бивше СФРЈ
Српски рок
Музика у 2006.